Надица Јовановић се може односити на:

Надица Јовановић (пјевачица), пјевач српске и влашке народне музике.
Надица Јовановић (правник), судија и члан Високог савета судства.
Надица Н. Јовановић (педагог), просвјетни радник и аутор Граматике влашког језика.
Надица Јовановић Симић (дефектолог), универзитетски професор и стручњак за логопедију.